Каяно — фамилия. Известные носители:

 Каяно, Аи (род. 1987) — японская сэйю.
 Каяно, Сигэру (1926—2006) — японский общественный и политический деятель. Ведущая фигура национального движения айнов в Японии.